Middle European League kan avse:
Middle European League (damer) – volleybollturnering för damlag
Middle European League (herrar) – volleybollturnering för herrlag